Thomas Sackville (1536–1608) – angielski arystokrata, polityk, poeta
 Thomas Geoffrey Sackville (ur. 1950) – brytyjski polityk